Gambarsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gambarsari, Banyumas, by, 
 Gambarsari, Purbalingga, by, 
 Gambarsari, Subang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar